Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal v hale Richmond Olympic Oval v Richmondu dne 15. února 2010. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky 1. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu
  Oficiální výsledky 2. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu

Muži 00500